Limon kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Limon, kommun i departementet Nièvre,

Honduras 

 Limón (kommun), Departamento de Colón,

Italien 

 Limone Piemonte, kommun, Provincia di Cuneo,

Mexiko 

 Limón, Veracruz, ort, Sochiapa, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar